Mauro Manzari –  ingegnere, architetto e urbanista italiano
Nicola Manzari – scrittore e sceneggiatore italiano
Vittorio Manzari – microbiologo e accademico italiano